Cesarea hace referencia a varios artículos:

Lugares
Cesarea (pronunciado /zesaréa/) es el nombre en español de varias ciudades del Imperio romano bautizadas "Caesarea" en honor del emperador:
 Kayseri o Cesarea de Capadocia, ciudad turca en la región de Capadocia
 Cesarea Marítima (en latín, Caesarea Marítima) o Cesarea de Palestina (Caesarea Palaestinae), situada en la provincia romana de Palestina, en la costa del mar Mediterráneo, al sur de la actual ciudad de Haifa (Israel).
 Cesarea (Israel), suburbio costero entre Haifa y Tel Aviv (Israel), construido sobre la antigua ciudad.
 Cesarea de Filipo (Caesarea Philippi), sobre el río Jordán (Israel), en los Altos del Golán.
 Iol Caesarea, Caesaria o Cesaria, capital del antiguo reino romano de Mauritania y actual ciudad de Cherchell, Argelia.
 Cesarea Mazaca o Cesarea de Capadocia, antigua ciudad romana, en la actual Kayseri (Turquía).
 Antioquía de Pisidia (Caesarea Antiochia), 1 km al noreste de la moderna Yalvaç (Turquía).
 Caesarea Germanice, ciudad de Germanicópolis (Bitinia).
 Caesarea Magna, actual Shaizar o Saijar (Siria).
 Isla de Cesarea, actual isla de Jersey, dependencia británica en las islas del Canal.

Jurisdicciones eclesiásticas 
 Cesarea de Palestina de los latinos
 Cesarea de Palestina de los greco-melquitas

Personas
 Eusebio de Cesarea, obispo.
 Prisciano de Cesarea, gramático del siglo VI.
 Basilio el Grande o Basil de Caesarea, obispo.

Medicina
 Cesárea, operación de parto.